Južnoamerička košarkaška prvenstva se održavaju, uz iznimke, svake druge godine, od 1930. godine.

Rezultati prvenstava za košarkaše 

Amerika, južna
Košarka
Južnoamerička natjecanja državnih reprezentacija
Južnoamerička košarkaška natjecanja